Albin Rysz (1930-1993), polski lekarz
 Anthony Rysz (1924-2015), amerykański duchowny
 Gerard Rysz (1892-1978), polski kapucyn
 Jacek Rysz (1961-), polski lekarz
 Tomasz Rysz (1976-), polski hokeista